Генрі Джеймс (; 15 квітня 1843, Нью-Йорк — 28 лютого 1916, Лондон) — американський письменник. У списку представлені усі його відомі твори.

Бібліографія

Романи

Короткі оповідання та новели

Інші твори

Примітки 

Твори Генрі Джеймса